Бень може означати:
прізвища
 Бень Анатолій Борисович ( 2 жовтня 1959, с. Скала) — публіцист, член Національної спілки журналістів України (1984). Заслужений журналіст України (2009).
 Бень Василь Костьович ( 29 березня 1885 с. Ременів — † 26 червня 1941? або 1945?, Львів) — старшина Армії УНР, ад'ютант Симона Петлюри, директор єдиної в Польщі державної української школи ім. Маркіяна Шашкевича.

Населені пункти та їхні частини
 Бень  () — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Бень () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона.
 Бень-Сент-Радегонд () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.

Прізвища

Примітки